Олеся Трофименко (нар. 1982, Вільча, Поліського району, Київської області) — українська художниця. Її роботи використовує Діор на показі моди.

Біографія 
Народилася в 1982 році в смт Вільча. Здобула освіту в  Державній художній середній школі ім. Т. Г. Шевченка (1993–2000) та Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, майстерня монументального живопису під керівництвом Миколи Стороженка (2001–2007). 

Працює в сфері кіно як художниця-постановниця, брала участь у багатьох групових художніх виставках. Живе в Києві.

Щоб представити свою колекцію Haute Couture осінь-зима 2022-2023 всесвітньо відомий бренд Dior на тижні моди у Парижі, використав роботи Олесі Трофименко. Три місяці Трофименко працювала над проєктом «Потік» із 32 вишитих полотен, що прикрасили сеттінг показу Dior.

Художник-постановник серіалу Кріпосна і декількох фільмів.

Виставки 
2017 – The Noise. Загалом провела більше 10 групових виставок.

Персональні виставки 
 2014 – «Noire», мала галерея Мистецького Арсеналу
 2021 – "Приховане", галерея The Naked Room (м.Київ)

Примітки

Посилання 

 https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-moda/a40589499/olesia-trofimenko-ucrania-artista-arbol-vida-decoracion-dior/
 https://www.dior.com/ru_ru/fashion/мода-для-женщин/показы-haute-couture/folder-defile-haute-couture-automne-hiver-2022-2023/древо-жизни